Шееле — фамилия:

 Шееле, Джордж Генрих Адольф (1808—1864) — немецкий ботаник.
 Шееле, Карл Вильгельм (1742—1786) — шведский химик.